да (кирилицею) або da (DA; латиницею) може означати:

...
 да — від Дальтон, див. Атомна одиниця маси.